SDS:

 SDS — в вычислительной технике, протокол для полевой шины CAN
 SDS — в вычислительной технике, Software-defined storage (программно-определяемые хранилища)
 SDS — в химии, лаурилсульфат натрия
 SDS — в истории политических движений Социалистический союз немецких студентов
 SDS — системы смены инструментальной оснастки без дополнительных приспособлений, в том числе стандартизированные, например, Хвостовики SDS
 Satellite Data System — комплекс связных спутников министерства обороны США
 SDS Sessions V.1 — концертный мини-альбом американской синти-рок-группы Julien-K.